Муслимов, Аннас Поясович родился 4 сентября 1936 года в городе  (Бишкек) Киргизская ССР — советский ученый в области оборонной промышленности, доктор технических наук, профессор, академик ИАКР, заслуженный деятель науки.

Создатель уникального изобретения в области оборонной промышленности, в частности метод отбора «золотых» боеприпасов, получение идеальных и точных изделий, которые могут использоваться специальными подразделениями войск, таких как снайперы, высокоточные боеприпасы ВВС, космические силы, военно-морской флот и другие вооруженные подразделения как артиллерия, также в сельском хозяйстве и космических кораблей и спутников. Аналогов на данный момент не существует в мире.

Биография 
Родился в Киргизской ССР, в городе Фрунзе, отец Фаес Муслимов 1860 года рождения, мать Зубанида Муслимова 1896 года рождения, в момент рождения его отцу было 76 лет, а матери было 40 лет. В 1944—1947 учился в школе № 24 города Фрунзе, затем с 1947—1954 в школе № 7 города Намангана, Узбекская ССР. В 1954 году сказав родным, что едет на учёбу в Ташкент, на самом деле отправился в далекий Ленинград, поступать в один из престижнейших ВУЗов и выбрал сложный факультет в Ленинградском Политехническом Институте имени Калинина, Механико-Машиностроительный факультет.
Закончив институт с отличием, в 1960 году, он отправляется в Ташкент Инженером-конструктором на завод ТашСельмаш, проработав там до 1962 года.
В 1962 году поступает в аспирантуру Московского Станкостроительного Института. Там же по рекомендации был отобран в отряд космонавтов, борт- инженером. Прошел все технические тесты, физподготовку и здоровье с отметкой отлично, но из-за не очень хорошего на тот момент зрения был комиссован. В 1966 году получает ученую степень кандидата технических наук по теме Автоматизация Машиностроения.
С 1966 года по настоящее время работает во Фрунзенском Политехническом Институте, ныне (Кыргызский Технический Университет). В 1969 году открыв кафедру Автоматизация Машиностроения возглавлял её по 1999 год.
В 1989 году получил степень Доктора Технических Наук в Ленинградском Военно-Механическом Институте. С 1990 года Профессор.

Работы и награды 
Более 400 научных статей и трудов, более 60 патентов на изобретения, 12 научно-образовательных книг для студентов и аспирантов на разных языках, 7 монографий. Подготовил более 24 Кандидата технических Наук и 13 Докторов технических Наук, а также подготовил более 5000 высококлассных инженеров в области автоматизации машиностроения в Киргизской ССР, а затем и в независимой Кыргызской Республике.  Наиболее значимые труды:

1) Муслимов А. П. «О возможности прогнозирования качества изделий по его динамическим характеристикам»/ВОТ, серия 13, вып. 4. Москва, 1988 г.
2) Муслимов А. П. «Теоретические основы, методы автоматического контроля, управления качеством продукции и разработка комплекса приборов» Изд. Оборонгиз. Москва, 1990 г.
3) Муслимов А. П. Устройство контроля дисбаланса роторов. А.с. № 938037, Москва. 1982.
4) Muslimov. A. Das Zweikreissxsten der adaptiven Steurung der hydrostaishen Trager. Simens Technik Report № 4, 1999, Berlin.
5) Muslimov A., Glazunov A. Regelung hydrostratisher Elemente erhoht die Genavigkeit von Machinen. Mashinent Das Industrie Magazin № 36, 1999, Hamburg.

1998 год — Почетная грамота Кыргызской Республики, Отличник Народного образования, Почетная грамота за достижения в науке МВИСО СССР и МНО КР, медаль «Ветеран труда».
2006 год — Заслуженный деятель Науки Кыргызской Республики.

Достижения в спорте:
Чемпион Ленинграда и бронзовый обладатель медали Чемпионата СССР среди студентов по спортивной гимнастике. Мастер спорта СССР.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ,
МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА  
https://arch.kyrlibnet.kg/uploads/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%9F.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D

основы теорииметодов и устройств автоматического контролякачества изделий с малыми массами и габаритами типа тел вращения  https://priborist.krsu.edu.kg/images/file1/p_2_2019.pdf

Монография: РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ АВТОМОБИЛЯ  http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/5308.pdf

Автоматическое управление технологическими процессами в машиностроении  https://priborist.krsu.edu.kg/images/file1/p_11_2019.pdf

Семья 
Жена — Муслимова Зухрахан Акбаровна 1947 г.р., имеет три сына — Азиз Аннасович Муслимов, Равшан(проживает с 2005 года в Германии) Бахадур Аннасович Муслимов. два внука — Рауф Муслимов 1998 года рождения, проживает в городе Маркхам, Канада и Зафар Азизович Муслимов 1998 года рождения, проживает в городе Брамптон, Канада. А также внучка, Ранья Равшановна Муслимова, 2014 года рождения.

Ссылки 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1144458051
 http://www.findpatent.ru/byauthors/1158599/
 http://ktu.aknet.kg/Ru/ftm/ar/strkaf7.htm
 https://books.google.kg/books/about/Теоретические_основы.html?id=R5BwNwAACAAJ&redir_esc=y
 http://www.findpatent.ru/patent/78/781574.html
 http://www.findpatent.ru/patent/135/1354042.html

Доктора технических наук
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27674647

https://search.rsl.ru/ru/record/01006731546